Heinz Müller, calciatore tedesco nato nel 1943
 Heinz Müller, calciatore tedesco nato nel 1978
 Heinz Müller, ciclista tedesco campione del mondo, nato nel 1924
 Heinz Müller, ciclista tedesco nato nel 1931
 Heinz Müller, atleta svizzero